XXXI Первенство России среди футбольных клубов третьего дивизиона (ЛФК) проходит в сезоне 2022 года.

Данные соревнования проводятся по системе «весна — осень» в группах, сформированных по территориально-географическому принципу и соответствующих межрегиональным (и региональным — Москва и Московская область) объединениям (федерациям).

Победители 

Победитель финального этапа первенства III дивизиона — «Дорожник» (Каменка).

Победитель финального этапа Кубка среди любительских команд — «Ильпар» (Пермский край).

Дальний Восток 
Чемпионат Дальневосточного федерального округа в 2022 году не проводился.

Кубок 
Кубок Дальнего Востока проходил 1–4 мая в Находке как однокруговой турнир 4-х команд.

Сибирь

Чемпионат 
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов проходил с 8 мая по 9 октября, участвовало 15 команд. Победителем стал дебютант турнира — ФК «Иркутск».

Кубок 
Участвовало 4 команды.

Урал и Западная Сибирь

Чемпионат 
Турнир проходил с 23 апреля по 15 октября, участвовало 13 команд. Победителем турнира стал «Уралец-ТС».

Кубок 
Розыгрыш Кубка проходил с апреля по октябрь.

Приволжье

Чемпионат 
Турнир проходил с 7 мая по 15 октября, участвовало 8 команд. Победителем турнира стал «Дорожник».

Комментарии

Кубок 
16 команд-участниц на групповом этапе (в 2 круга) разбиты на 4 группы. Сроки группового турнира — с 14 мая по 30 июля.

Групповой этап 
Первоначально в числе участников значилась молодежная команда межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», которая была заменена командой «Саранск-М». При этом место команды МЦПЮФП «Мордовия» в группе B заняла команда «Университет» (Ульяновск), изначально значившаяся в группе A, вместо неё в группе A сыграла ульяновская команда СШ «Волга»-М, фигурировавшая в группе D, где выступила команда «Саранск»-М.

Группа A

Комментарии

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Северо-Запад

Чемпионат 
Турнир проходил с 25 мая по 17 сентября, участвовало 8 команд. Победил мурманский «Север», которому был вручён возрождённый спустя 121 год Кубок Аспдена.

К турниру присоединились СШ № 2 ВО «Звезда» (10-е место в чемпионате Санкт-Петербурга 2021 года), «Север» из Мурманска (клуб собрал новую команду), СШ № 7–«Карелия» из Петрозаводска (команда СШ-7 — финалист чемпионата Карелии 2021 года) и вновь созданный ФК «Новград» (Великий Новгород).

По сравнению с первенством 2021 года отсутствовали клубы «Ядро» (перешёл во Вторую лигу), «С.П.Б.К.Л.С.» (перешёл в чемпионат Санкт-Петербурга), «Автомобилист» (выступал в чемпионате Сланцевского района), «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).

«Новград» первоначально планировал играть во Второй лиге, но в связи с неполучением лицензии заявился в Третий дивизион. 5 августа ФК «Новград» объявил о прекращении своей деятельности. Во втором круге ему были засчитаны технические поражения.

Комментарии

Кубок 
Кубок проходил 1-15 октября 2022 года как однокруговой турнир 3-х команд.

Золотое Кольцо

Чемпионат 
«Чемпионат по футболу среди команд Приволжского федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Центрального федерального округа в рамках зонального этапа Всероссийских спортивных соревнований по футболу «III дивизион».

Турнир проходил с 1 июня по 12 октября, участвовало 10 команд. Победителем турнира стало кировское «Динамо».

Кубок 
Межрегиональные спортивные соревнования по футболу среди мужчин в рамках зонального этапа Всероссийских спортивных соревнований по футболу «Кубок среди любительских команд» МФФ «Золотое кольцо» сезон 2022 года

Центр

Чемпионат 
Турнир проходил с 22 апреля по 16 октября, участвовало 11 команд. Вновь выступала молодёжная команда «Калуга-М». Победителем турнира стал нововоронежский «Атом».

Кубок 
Обладателем кубка стала команда «Локомотив» (Лиски).

ЮФО/СКФО

Чемпионат 
Турнир проходил с 26 апреля по 23 сентября, участвовало 9 команд. Победителем турнира стала «Победа».

Кубок 
В Кубке ЮФО/СКФО участвовали 5 команд. На предварительном этапе «Армавир», выступающий в чемпионате Краснодарского края, и «Ардон-2018» из Ардона, выступающий в чемпионате РСО-Алания, сыграли дома и на выезде.

С этапа плей-офф к турниру присоединились три клуба III дивизиона (СК «Астрахань», «Волгарь-М» и «Динамо-Дагестан»).

Московская область

Чемпионат 

Турнир проходил с 23 апреля по 22 октября, участвовало 12 команд. Победителем турнира стал «Зоркий-Красногорск»-2.

Кубок 
Обладателем Кубка стала команда «Пересвет-Трёхгорка».

Москва

Чемпионат 

Турнир проходил с 20 апреля по 26 октября в 3 круга, участвовало 10 команд. Победителем турнира стал «Росич».

По сравнению с сезоном 2021 года покинули турнир «Сахалинец», «Спортакадемклуб», «Гераклион», СШ «Савёловская», «Столица» и перешедшие в дивизион «Б» ЛФК «Торпедо», «Смена» и «Трудовые Резервы». Новички лиги — «Куркино» и «РИМ». Сначала сообщалось о том, что  экоманда «Луч Тим» снялась перед самым началом первенства, однако, пропустив игру первого тура, всё-таки заявилась под официальным названием «Луч Атэми».

Кубок 
Турнир проходил с мая по сентябрь.

Финальные турниры

Первенство 
Финальный этап первенства прошёл с 5 по 13 ноября в Астрахани.

Кубок 
Финальный этап Кубка прошёл с 4 по 12 ноября в Астрахани.

Примечания 

Сезоны ЛФЛ
Футбол в России в 2022 году